Invidious és un front alternatiu a YouTube. Està pensat per ser utilitzat com una alternativa al lloc web oficial de YouTube, però més lleugera i respectant la privacitat.

És programari lliure i està disponible com a contenidor Docker o des de la branca mestra de GitHub.

Historial de versions 
Invidious es va publicar originalment com a versió 0.1.0 el 13 d'agost de 2018 i va ser creat per Omar Roth. Les actualitzacions notables inclouen:

 Cerca i reproducció de vídeos de YouTube (des de la 0.1.0)
 API del desenvolupador oficial (des de la 0.1.0)
 Evasió de la restricció geogràfica (des de 0.1.0)
 Protecció XSS (des de la 0.5.0)
 Filtres de cerca (des de la 0.6.0)
 Suport per a fonts RSS de llistes de reproducció (des de la 0.6.0)
 Suport de vídeo 1080p (des de 0.7.0)
 Suport per veure llistes de reproducció (des de la 0.9.0)
 Suport per a traduccions (des de la 0.13.0)
 Continua el suport per a les anotacions després que YouTube les haja eliminat (des de la 0.13.0)
 Suport per a instàncies .onion (des de 0.13.0)
 Compatibilitat amb la pàgina "Tendències" de YouTube (des de la 0.13.0)
 Suport per baixar vídeos (des de la 0.14.0)
 Previsualitzacions de vídeo (des de 0.17.0)
 Notificacions web (des de 0.18.0)
 Compatibilitat amb la pestanya "Comunitats" de YouTube (0.19.0)
 Llistes de reproducció personalitzades (des de 0.20.0)

Tecnologia 
Invidious no fa servir l'⁣API oficial de YouTube, però fa web scraping al lloc web per trobar vídeos i metadades, com ara els m'agrada i les visualitzacions. L'eina de web scraping s'anomena API del desenvolupador d'Invidious. També s'utilitza parcialment a l'aplicació gratuïta i de codi obert, Yattee.

El 2020, Omar Roth va declarar que deixaria el projecte i tancaria la instància principal a invidio.us. Tanmateix, el projecte encara continua i encara existeixen instàncies no oficials del servei.

Referències 

Llocs web
YouTube